Tijgertje kan verwijzen naar:

 Tijgertje, een personage uit de tekenfilmserie Kika en Bob
 Tijgertje, een Amsterdamse homosportclub

Zie ook: 
 Teigetje, o.a. een personage uit Winnie de Poeh